USA
Rochester, település Indiana államban
Rochester, település Michigan államban
Rochester, település Minnesota államban
Rochester, település New York államban
Rochester, település Ohio államban
Rochester, település Pennsylvania államban
Rochester, település Texas államban
Rochester, település Vermont államban
Rochester, település Washington államban
 Egyesült Királyság
Rochester, település Kent megyében